Бои за Тарвис (фр. Tarvis) — ряд боев, проведённых с 19 по 23 марта 1797 года во время Итальянской кампании 1796 — 97 г.г. французской армией под командованием Наполеона Бонапарта против отступающих колонн австрийской армии эрцгерцога Карла с целью недопущения их к проходу при Тарвисе (ныне Тарвизио) и разгрому.

Перед операцией 
После поражения на Тальяменто эрцгерцог Карл, командовавший фриульским корпусом австрийской армии, не будучи в состоянии отступать на север, в Каринтию, так как Массена 19 марта занял перевал Понтебба, выбив оттуда 4 батальона Очкая, решил выйти обходом через Удине, Чивидале, Капоретто на Тарвис, находившийся на пересечении дорог и контролировавший путь на Вену. Он направил туда три дивизии и обоз под начальством генерала Баялича, а с остальной армией двинулся через Пальманову и Градиску для обороны реки Изонцо и прикрытия Карниоля.

Бонапарт для преследования отступавших австрийцев Баялича направил дивизию генерала Гюйо, которая постоянно тревожила в ожесточенных схватках арьергард Баялича, потерявший много людей убитыми и взятыми в плен, а также часть обоза и орудий. Это заставляло отряд Баялича ускорить марш на Капоретто. В это же время на Пальманову и Градиску двинулись дивизии Бернадота, Серюрье и Дюгуа. После капитуляции Градиски 19 марта дивизия Бернадотта двинулась на Лайбах. 22 марта генерал Дюгуа с 1000 кавалеристов завладел Триестом. Дивизия Серюрье из Гориции двинулась вверх по Изонцо на Капоретто, чтобы поддержать войска генерала Гюйо.

Ход боев 
21 марта отступавший Баялич, имевший в своем распоряжении в бригадах Гонтрейля, Кёблёша и Граффена около 7000 штыков и сабель, прибыл в Капоретто. Узнав о том, что Тарвис занят авангардом Массены, он приказал Гонтрейлю с 4 батальонами и 2 эскадронами выступить туда и выбить французов.

В свою очередь, эрцгерцог Карл, прибыв 21-го в Филлах (севернее Тарвиса) и узнав, что Очкай эвакуировал Тарвис и что тот занят противником, немедленно отправил Очкаю приказ снова продвигаться к этому важному пункту, чтобы отбить его.

Утром 22 марта Гонтрейль, продвинувшись от Капоретто через Прет (Стрмец на Предилу) и перевал Предил (Trdnjava Predil) выгнал пост французов из Райбла (Cave del Predil), а затем быстро последовал с со своей бригадой в 2500 штыков к Тарвису, откуда он также изгнал французов, захватив 100 пленных. От них он узнал, что Массена с силами в 7000 штыков и сабель все еще находится в Понтафеле (около перевала Понтебба), и предпринял шаги, чтобы защищать Тарвис. К середине дня в Тарвис подошел Очкай с двумя батальонами (1200) и отряд капитана Баумгартена (1 батальон и 1 эскадрон). Получив подкрепление и имея в общей сложности 4400 штыков и сабель, Гонтрейль атаковал деревню Сайфниц (Кампороссо), лежащую на дороге в Понтафель, двумя батальонами, захватил ее и оттеснил авангард Массены западнее Угговица.

Утром 23 марта Массена начал наступление на позиции австрийцев перед Сайфницем (Кампороссо) силами полубригад Брюна и Мотта, которые, захватив вначале высоты, господствовавшие над дорогой слева и справа, к двум часам дня выбили австрийцев из деревни. Отряд Очкая, стоявший восточнее в резерве, не поддержал Гонтрейля и отступил за Тарвис.

В 4 часа дня на поле боя появился эрцгерцог Карл, встретивший отступающего Очкая. Он приказал тому возвратиться и наступать, чтобы поддержать Гонтрейля, а сам стал во главе прибывшей с ним кавалерии и попытался контратаковать по обледенелой дороге. Атака не удалась, эрцгерцог едва не попал в плен. Деморализованная австрийская пехота бежала к Гоггау (Coccau di Sopra). Массена снова занял Тарвис и продвинул свои аванпосты, с одной стороны, в сторону Гоггау, с другой стороны, на юг, к Райблу, чтобы остановить шедший с юга отряд Баялича.

В это время Гюйо, 22 марта занявший Капоретто и продвинувший свой авангард через Тернову, утром 23-го полубригадами Вердье и Бона атаковал в Фличер Клаузе (Trdnjava Kluže) арьергард Кёблёша, оставленный там накануне Баяличем. Кёблёш, после упорного боя, обойденный французами по окружающим высотам, вынужден был сдаться в час дня вместе с большей частью своей бригады.

Затем Вердье пошел по стопам Баялича и после двухчасового марша, около 4 часов вечера, догнал бригаду Граффена (1700 человек), остановленную прибывшем авангардом Массены у Райбла. Баялич, которому принадлежал только участок дороги в 3000 шагов между Райблом и Предилом, подчинился просьбе Массены и вечером 23 марта сложил оружие.

Результаты 
В боях 22 и 23 марта австрийцы потеряли 3000 солдат, 25 пушек и 400 повозок; общие потери фриульского корпуса эрцгерцога Карла с 10 марта составили почти 14 000 человек.

29 марта дивизии Массены, Гюйо и Шабо (сменившего заболевшего Серюрье) занимают Клагенфурт. Французская армия, находясь в долине Дравы, перевалив через Карнийские и Юлийские Альпы, вступила на территорию Австрии.

31 марта Бонапарт отправил эрцгерцогу Карлу письмо с предложением перемирия. Таким образом он надеялся выиграть время, пока генерал Жан Виктор Моро не начнет наступление в Германии. Чтобы оказать давление на австрийцев, Бонапарт двинул свои войска к Леобену, который был взят 7 апреля, и французская армия оказалась всего в 121 км от Вены. В тот же день австрийцы согласились на пятидневную приостановку боевых действий.

Литература 
 Наполеон. Избранные произведения. М. Воениздат, 1956.
 Wilhelm Rüstow. Die ersten Feldzüge Napoleon Bonaparte’s in Italien und Deutschland 1796 und 1797. Schulthess, 1867, 604 s. 

Сражения по алфавиту
Военные сражения революционной Франции
Сражения Австрии
Сражения в Италии
Сражения 1797 года
Март 1797 года